Carlos Benavídez – calciatore uruguaiano
 Exequiel Benavídez – calciatore argentino
 Gastón Benavídez – calciatore argentino
 Jhow Benavídez – calciatore honduregno
 Joseph Benavidez – lottatore di arti marziali miste statunitense di origini messicane